Le tournoi de tennis d'Hilversum est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1962 se dispute du 23 au .

Maria Bueno remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandra Reynolds Price.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eva Duldig et Judy Tegart.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Hilversum

Navigation 

dames 1962
Hilversum